pannonok, ókori nép a Kárpát-medencében
 Pannon, a miocén kor késői szakaszának (felső miocén) egyik emelete a rétegtanban
 Pannon-medence, a Kárpát-medence folyóvízi üledékekkel borított síksági része
 Pannon-tenger, a miocén–pliocén korokban a Kárpát-medencében elhelyezkedő beltenger
 Pannon GSM, a Telenor Magyarország korábbi elnevezése, jelenleg Yettel Magyarország
 Pannon Egyetem, veszprémi központú magyar egyetem
Lásd még
 Pannónia (egyértelműsítő lap)